Li Yu (schaatser)
 Li Yu (dichter)
 Li Yu (Zuidelijke Tang)